

Arte 
 Whitney Museum of American Art – Museo d'arte moderna di New York dedicato principalmente alle opere di artisti americani
 Whitney Biennial – mostra biennale di arte che si tiene presso il Whitney Museum of American Art

Astronomia
 4346 Whitney – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Whitney (Whitney: Can I Be Me) – documentario del 2017 diretto da Nick Broomfield
 Whitney Houston - Stella senza cielo – documentario del 2018 diretto da Kevin Macdonald
 Whitney - Una voce diventata leggenda (I Wanna Dance with Somebody) – film del 2022 diretto da Kasi Lemmons

Geografia 
Antartide
Ghiacciaio Whitney – ghiacciaio della Dipendenza di Ross
Regno Unito
 Whitney-on-Wye – parrocchia civile dell'Herefordshire
Stati Uniti d'America
 Whitney – comunità della Contea di Franklin, Idaho
 Whitney – township della Contea di Penobscot, Maine
 Whitney – villaggio della Contea di Dawes, Nebraska
 Whitney – census-designated place della Contea di Clark, Nevada
 Whitney – comunità della Contea di Baker, Oregon
 Whitney – comunità della Contea di Hill, Texas
 Monte Whitney – montagna della California
 Whitney – lago del Texas

Musica 

Whitney – album di Whitney Houston del 1987

Persone 
 Grace Lee Whitney – attrice e cantante statunitense
 Josiah Whitney – geologo statunitense
 William Dwight Whitney – linguista statunitense

Televisione 
 Whitney – serie televisiva statunitense del 2011
 Whitney – film TV statunitense del 2015 diretto da Angela Bassett

Altro 
 Whitney – nome proprio di persona inglese maschile e femminile